Municipio de  puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Republican (condado de Jefferson, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Republican (condado de Clay, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Clay.